Tårnet är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området. Toppen på Tårnet är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Tårnet är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Tårnet. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Artiklar med robotjusterad position
Berg i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 1000 meter över havet eller högre